Espino negro puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:
 Colletia spinosissima,
 Crataegus monogyna, 
 Prunus ramburii,
 Raphithamnus spinosus,
 Rhamnus catharticus,
 Rhamnus lycioides, y
 Rhamnus oleoides